Monte criollo puede referirse a:
Una película argentina de 1935 dirigida por Arturo S. Mom
Un tango de 1935 compuesto por Homero Manzi y Francisco Pracánico.